Il gruppo del rame è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo del rame 
 Argento nativo
 Oro nativo
 Rame nativo

Note

Collegamenti esterni 
 

Rame